Абелардо Л. Родригез има више значења:
 Абелардо Л. Родригез, Малвар (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Абелардо Л. Родригез (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Абелардо Л. Родригез (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Абелардо Л. Родригез (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Абелардо Л. Родригез (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Абелардо Л. Родригез, Амапа (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Абелардо Л. Родригез (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику